San Cristoforo steht für:

 San Cristoforo, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont
 San Cristoforo alla Certosa, eine Kirche in Ferrara
 San Cristoforo al Lago, eine Fraktion der Gemeinde Pergine Valsugana im Trentino